Imperatoria pimpinellbides är en flockblommig växtart som beskrevs av Sehlm. och Clemens Maria Franz von Boenninghausen. Imperatoria pimpinellbides ingår i släktet Imperatoria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pimpinellbides